Port (aus  ‚Tür‘, ‚Zugang‘) steht für:
 Port (Protokoll), Adress-Komponente in Netzwerkprotokollen
 Port (Schnittstelle), Hardware-Schnittstelle
 Port (UML), ein Modellelement in der Unified Modeling Language
 Port (Warenverkehr), historische Transportgenossenschaft in Graubünden
 Kurzform für Portierung (Software)
 Teil des Portkatheters, ein subkutaner, dauerhafter Zugang zum Gefäßsystem
 Kurzform für Portwein, Süßwein, benannt nach der portugiesischen Stadt Porto
 Port FC, Fußballverein aus Bangkok

Port ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Île du Port, Insel des Kerguelen-Archipels
 Port (Ain), französische Gemeinde im Département Ain
 Port BE, Gemeinde im Verwaltungskreis Biel/Bienne, Kanton Bern, Schweiz
 Port (Ukraine), Dorf in der Südukraine, Oblast Odessa

Namensbestandteil:
 Port-au-Prince, Hauptstadt Haitis
 Port Elizabeth, südafrikanische Stadt
 Port Moresby, Stadt in Papua-Neuguinea
 Port Said, ägyptische Stadt

Port ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Port (1942–2014), deutscher Fußballspieler
 Arnold Dodel-Port (1843–1908), Schweizer Botaniker
 Erich Port (1891–1964), deutscher Politiker (ThLB)
 Gottlieb Port (1867–1918), deutscher Zahnmediziner und Hochschullehrer
 Kelly Port (* 1967), amerikanischer VFX Supervisor 
 Mart Port (1922–2012), estnischer Architekt
 Moni Port (* 1968), deutsche Illustratorin, Grafikerin und Autorin
 Whitney Port (* 1985), US-amerikanische Reality-TV-Darstellerin 
 Wilhelm Port (1902–1954), deutscher Bibliothekar 

Siehe auch:
 Le Port
 Port Authority
 Port Vale
 Porte (Begriffsklärung)
 Ports

Abkürzung